Rychnowo ist ein polnischer Ortsname:
 Rychnowo (Grunwald), Ort im Powiat Ostródzki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Reichenau, Kreis Osterode, Ostpreußen
 Rychnowo (Świecie nad Osą), Ort im Powiat Grudziądzki, Woiwodschaft Kujawien-Pommern, bis 1939 Rychnowo, 1939 bis 1942 Richnowo, 1942 bis 1945 Richnau, Kreis Graudenz, Westpreußen

Siehe auch: Rychnów, Rychowo